The Lazarus Effect ist der Titel folgender Werke:

 The Lazarus Effect, Originaltitel von Der Lazarus-Effekt, Roman von Frank Herbert und Bill Ransom (1983) 
 The Lazarus Effect (Film), US-amerikanischer Film von David Gelb (2015)